FC Carl Zeiss Jena (celým názvem: Fußballclub Carl Zeiss Jena e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v durynském městě Jena. Oficiální založení je datováno ke dni 20. ledna 1966, poté co proběhla velká reformace východoněmeckého fotbalu. Od sezóny 2017/18 působí ve 3. lize, třetí německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Ernst-Abbe-Sportfeld s kapacitou 13 000 diváků. Klubové barvy jsou modrá, žlutá a bílá.

V časech Německé demokratické republiky patřil k nejúspěšnějším klubům země. V 60. až 80. letech 20. století patřil také ke špičkovým evropským týmům, čehož důkazem byla především účast ve finále Poháru vítězů pohárů v sezóně 1980/81. Ve stejném poháru si zahrál rovněž semifinále (1961/62). Třikrát se probojoval do čtvrtfinále – jednou Veletržního poháru (1969/70), jednou Poháru UEFA (1977/78) a jednou Poháru mistrů evropských zemí (1970/71).

Jena má na svém kontě tři mistrovské tituly ve východoněmecké Oberlize a čtyři vítězství ve východoněmeckém poháru.

Historie 
Po ukončení druhé světové války byla všechna dřívější sportovní sdružení v sovětské okupační zóně zrušena, což po sportovní stránce citelně poznamenalo většinu pozdějších východoněmeckých měst. Fotbal v Jeně před prohranou válkou reprezentovalo více předních klubů, nejúspěšnější z nich bylo mužstvo 1. SV Jena. Založeno bylo v roce 1903 jako koncernový klub firmy Carl Zeiss AG. Název 1. SV byl přijat teprve ke konci první světové války. Za nacistického režimu se stal klub čtyřnásobným vítězem Gauligy Mitte, jedné ze skupin nejvyšší fotbalové soutěže na území Německa.

V roce 1946 byla na území města zakládaná nová sportovní sdružení, předchůdce dnešního mužstva lze hledat v klubu SG Ernst-Abbe Jena (pojmenován byl podle Ernsta Abbeho). V průběhu jednoho desetiletí byl klubu z politických důvodů několikrát změněn název, v roce 1954 došel k názvu SC Motor. Dne 20. ledna 1966 se začala psát nová kapitola místního fotbalu. Dřívější fotbalový oddíl byl vyčleněn z SC Motor Jena a vytvořil tak FC Carl Zeiss Jena, což se oficiálně považuje za vznik dnešního klubu.

Historické názvy 
Zdroj: 

1. SV
 1903 – FC Carl Zeiss Jena (Fußballclub der Firma Carl Zeiß Jena)
 1917 – 1. SV Jena (1. Sportverein Jena e. V.)
 1945 – zánik

Motor / Carl Zeiss
 1946 – SG Ernst-Abbe Jena (Sportgemeinschaft Ernst-Abbe Jena)
 1948 – SG Stadion Jena (Sportgemeinschaft Stadion Jena)
 1949 – BSG Carl Zeiss Jena (Betriebssportgemeinschaft Carl Zeiss Jena)
 1951 – BSG Mechanik Jena (Betriebssportgemeinschaft Mechanik Jena)
 1951 – BSG Motor Jena (Betriebssportgemeinschaft Motor Jena)
 1954 – SC Motor Jena (Sportclub Motor Jena)
 1966 – FC Carl Zeiss Jena (Fußballclub Carl Zeiss Jena e. V.)

Získané trofeje 
Zdroj: 

1. SV
 Gauliga Mitte ( 4× )
 1934/35, 1935/36, 1939/40, 1940/41

Motor / Carl Zeiss
 DDR-Oberliga ( 3× )
 1962/63, 1967/68, 1969/70
 FDGB-Pokal ( 4× )
 1960, 1971/72, 1973/74, 1979/80
 Thüringer Pokal ( 10× )
 1992/93‡, 1994/95, 1998/99, 2003/04, 2005/06, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18 (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Umístění v jednotlivých sezonách

1. SV Jena (1933 – 1945) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1944: Gauliga Mitte

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

SC Motor Jena (1946 – 1966) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1948–1950: Landesklasse Thüringen – sk. 2
 1950–1951: DDR-Liga Süd
 1951–1952: DDR-Liga – sk. 2
 1952–1953: DDR-Oberliga
 1953–1955: DDR-Liga – sk. 2
 1956: DDR-Liga
 1957–1965: DDR-Oberliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

FC Carl Zeiss Jena (1966 – ) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1965–1991: DDR-Oberliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1992–1994: 2. Fußball-Bundesliga
 1994–1995: Fußball-Regionalliga Nordost
 1995–1998: 2. Fußball-Bundesliga
 1998–2000: Fußball-Regionalliga Nordost
 2000–2001: Fußball-Regionalliga Süd
 2001–2005: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 2005–2006: Fußball-Regionalliga Nord
 2006–2008: 2. Fußball-Bundesliga
 2008–2012: 3. Fußball-Liga
 2012–2017: Fußball-Regionalliga Nordost
 2017– : 3. Fußball-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

 
Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1966
FC Carl Zeiss